Hola, WeVideo. El artículo WeVideo proceso de creación. Gracias y buena suerte en tus ediciones.
 
WeVideo es una plataforma de edición de video en línea basada en la nube que funciona en navegadores web y en dispositivos móviles (Android e iOS). La empresa se fundó originalmente en 2011 en Europa, su sede principal se encuentra en Mountain View, California con un equipo con sede en Rumanía.

Historia
WeVideo Inc. se fundó con el nombre de Creaza, Inc., una caja de herramientas creativa en línea utilizada por niños de toda Europa. WeVideo lanzó públicamente sus servicios en septiembre de 2011, cambiando su nombre para evitar confusiones con Creaza Education.

Servicios
WeVideo ofrece servicios basados en suscripción para la edición de videos tanto para el mercado comercial como para el educativo.

Enlaces externos
 
Software
Empresas fundadas en 2011